Contea di Dabu – contea nel Guangdong
Dabu – villaggio nel Ganzhou
Dabu – villaggio nel Guangxi
3611 Dabu – asteroide della fascia principale